

Cinema 
Beyond the Sea – film del 2004 diretto da Kevin Spacey

Musica 
Beyond the Sea – brano di Bobby Darin
Beyond the Sea – album dei Dark Moor del 2005 
 Beyond the Sea – album dei Radiodervish del 2009

Televisione 
Contatti (Beyond the Sea) – episodio della prima stagione della serie X-Files